Le nom de Falconer, qui signifie fauconnier en anglais, est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Patronyme 
 Deborah Falconer (1965-), une actrice américaine,
 Douglas Falconer (1913-2004), un généticien écossais,
 Etta Zuber Falconer (1933 – 2002), mathématicienne américaine,
 Hugh Falconer (1808-1865), un paléontologue et botaniste écossais,
 John Falconer (deuxième moitié du ), un botaniste britannique,
Kenneth Falconer, pseudonyme de Cyril M. Kornbluth (1923-1958), auteur de science-fiction américain
 (1952-), mathématicien britannique
 Murray Falconer (1910-1977), un neurochirurgien britannique,
 Randle Wilbraham Falconer (1816-1881), un médecin écossais,
 Thomas Falconer (1738-1792), un écrivain anglais,
 William Falconer (1732-1769), un poète écossais,
 William Falconer (1744-1824), un médecin britannique.

Toponymie 
 Falconer, une localité du comté de Chautauqua dans l'État de New York,

Autre 
 Falconer, groupe de musique métal suédois
 Falconer, roman de l'écrivain américain John Cheever, paru en 1977
 Conférence Falconer, distinction en mathématiques
 Quellcrist Falconer, personnage de la série télévisée Altered Carbon, interprétée par Renée Elise Goldsberry

Homonymie de patronyme